Ara steht für:

Papageienvögel verschiedener Gattungen:
 Blauaras, Anodorhynchus, darunter der Hyazinth-Ara (Anodorhynchus hyacinthinus)
 Blaustirn-Zwergara, Diopsittaca
 Eigentliche Aras, Ara
 Spix-Aras, Cyanopsitta

Geographische oder astronomische Objekte:
 Ara, wissenschaftlicher Name eines Sternbilds, siehe Altar (Sternbild)
 (849) Ara, Asteroid des Hauptgürtels
 Ara (Berg), Berg in der Provinz Aragazotn in Armenien
 Ara (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ara (Fluss), Nebenfluss des Río Cinca in den spanischen Pyrenäen
 Ara (Nauru), Dorf auf Nauru
 Ara (Nor Chichas), Ort in der Provinz Nor Chichas in Bolivien
 Ara (Huesca), Ort in Spanien
 Ara GR, Weiler im Misox zwischen Soazza und Lostallo, Schweiz
 Kanton Ara, Kanton im Departamento Potosí in der Provinz Nor Chichas in Bolivien

Personen:
 Ara, Sohn des Jeter, siehe Liste biblischer Personen/A
 Ara Güler (1928–2018), armenisch-türkischer Fotograf
 Ara Masahito (1913–1979), japanischer Literaturwissenschaftler und -kritiker
 Ara Parseghian (1923–2017), US-amerikanischer American-Football-Trainer armenischer Herkunft

 Arilena Ara (* 1998), albanische Sängerin
 Attila Ara-Kovács (* 1953), ungarischer Philosoph, Journalist und Politiker, MdEP
 Guido Ara (1888–1975), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Seiji Ara (* 1974), japanischer Automobilrennfahrer
 Virgilio Ara (* 1936), kubanischer Ruderer

Sonstiges:
 Ara (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Personifikation des Fluches
 Ara (Tageszeitung), eine Tageszeitung in Katalonien
 Ara AG, deutscher Schuhhersteller und -händler
 Project Ara, ein Projekt von Google zur Entwicklung eines modularen Smartphones
 Tiendas Ara, Supermarktkette in Kolumbien

ara steht für:
 Arabische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

ARA steht für:
 Absolute Risikoaversion, ein Maß für die Risikoscheu eines Entscheiders, siehe Arrow-Pratt-Maß
 Abwasserreinigungsanlage, in der Schweiz und Österreich für Kläranlage
 Air Rescue Austria Flugrettungs GmbH (ARA Flugrettung), österreichisches Flugrettungsunternehmen, Teil der DRF Luftrettung, Deutschland
 Airborn Radar Approach, Landeanflug von Kampfflugzeugen mittels bordeigenem Radar
 Aircraft Research Association, eine Forschungseinrichtung in Großbritannien
 Aktive Rechnungsabgrenzung im Rechnungswesen
 Altstoff Recycling Austria AG, Lizenzgeber für das Recycling-/Altstoffsammelsystem der österreichischen Wirtschaft
 Amateurs Radio Algériens, siehe Algerischer Amateurfunkverband
 American Relief Administration, US-Hilfsoperation der Hungersnot in Europa und der Sowjetunion nach dem Ersten Weltkrieg
 American Romanian Academy of Arts and Sciences, 1975 in Kalifornien gegründetes Wissenschaftsinstitut
 Amis de la Reliure d'Art, 1982 in Frankreich gegründete Organisation der künstlerischen Buchbindung
 Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, die wichtigsten Seehäfen im Rhein-Maas-Delta
 Appletalk Remote Access, ein Protokoll aus der Netzwerktechnik
 ARA Racing, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Arachidonsäure, Omega-6-Fettsäure
 Arik Air, eine nigerianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Armada de la República Argentina, Kürzel vor den Schiffsnamen der argentinischen Marine
 Aryan Republican Army, eine rechtsextreme Organisation in den Vereinigten Staaten
 Associated Royal Academician, mehrjährige Anwartschaft vor der Wahl zum Vollmitglied (RA) bei den britischen Royal Academies, siehe Royal Academy of Arts #Mitgliedschaft
 Audax Randonneurs Allemagne, Organisation für Langstreckenradrennen in Deutschland, siehe Brevet (Fahrrad)
 Audio Random Access, eine Erweiterung für Audio-Plugin-Schnittstellen
 Austral (Währung), ehemalige Währung Argentiniens
 Außenreinigungsanlage, eine Waschanlage für Schienenfahrzeuge
 Auvergne-Rhône-Alpes (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region
 Deutscher Adelsrechtsausschuß, vereinsrechtliche Organisation von Adelsverbänden

AR-A steht für:
 Provinz Salta, ISO 3166-2 Code der argentinischen Provinz

Siehe auch:
 Ara Rock
 Arae
 Aarah
 Aras
 Dall’Ara

ARA